Rotterdam Airlines (luchtvaartmaatschappij), voormalige luchtvaartmaatschappij uit Rotterdam
 Rotterdam Airlines (muzieklabel), voluit Rotterdam Airlines Music Group (RAMG), muzieklabel uit Rotterdam dat zich voornamelijk richt op hiphop